

Топоніми 

 Сен-Жермен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель
 Сен-Жермен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш
 Сен-Жермен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Об
 Сен-Жермен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона
 Сен-Жермен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна

Персоналії 
  — дипломат, алхімік та окультист

Інше 
  — церква в Аржантані

Див. також 
 Сен-Жермен-Бопре